Метан — бесцветный газ без запаха.
 Метандиенон — анаболический стероид, в спортивной среде имеющий жаргонное название «Метан».

См. также 
 Газ Метан
 Мистер Метан